L'Aeroporto Internazionale di Port Columbus è un aeroporto situato a 10 km da Columbus in Ohio, negli Stati Uniti d'America.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Columbus
Columbus (Ohio)